Гран-прі Іспанії 2013 (офіційно 2013 Formula 1 Gran Premio de España) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 12 травня 2013 року на трасі Каталунья в Іспанії. Це була п'ята гонка сезону 2013 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація 

 — Феліпе Масса оштрафований на три позиції за блокування Марка Веббера.
 — Естебан Гутьєррес оштрафований на три позиції за блокування Кімі Ряйкконена.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

 Результати гонки на сайті formula1.com 
 Результати кваліфікації на сайті formula1.com 
 Результати та перебіг подій гонки на сайті f1news.ru 

2013
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Травень 2013